L'Estació de Tossal del Rei és una de les estacions del metro de València. A hores d'ara és també el terminal de la línia 6, però en un futur serà una estació més de la nova línia 6 circular.

Tossal